Лос Ранчитос има више значења:

 Лос Ранчитос (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Ранчитос, Куатро Милпас (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Ранчитос (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Ранчитос (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Ранчитос (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Ранчитос (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Ранчитос (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ранчитос (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ранчитос (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ранчитос (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ранчитос (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ранчитос (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ранчитос, Ел Ранчито де Кобијан (Хучитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ранчитос (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ранчитос (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ранчитос (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ранчитос (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ранчитос, Лос Чаркос (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ранчитос (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ранчитос (Виља Корона), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ранчитос (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ранчитос (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Ранчитос (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Ранчитос (Нопалукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Ранчитос, Артуро Гарсија (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Ранчитос, Ел Крусеро (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Ранчитос, Клементе Ариспе (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Ранчитос, Порфирио Мендез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Ранчитос, Сантана Гарза (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Ранчитос, Ла Нопалера (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Ранчитос (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику